USA's udenrigsminister er et føderalt embede under USA's regering. Udenrigsministeren er en del af præsidentens kabinet, og det er også præsidenten der udpeger udenrigsministeren efter sin egen indsættelse. Den officielle titel på udenrigsministeren er U.S. Secretary of State.

Den første amerikanske udenrigsminister var Thomas Jefferson, der blev udnævnt den 26. september 1789 af landets første præsident, George Washington. Pr. 26. januar 2021 er Antony Blinken den 71. udenrigsminister i landets historie.

Liste over USA's udenrigsministre

Se også 
 USA's præsidenter

Eksterne henvisninger 

 Fra USA's udenrigsministeriums hjemmeside